Перша ліга СРСР з футболу 1975 — п'ятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Крила Рад» (Куйбишев). Чемпіонат тривав з 11 квітня по 1 листопада 1975 року.

Підсумкова таблиця

Результати 

1:0* - перегравання (результат першого матчу - 1:0)

Додатковий матч

|}

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:
 «Металіст» — Сергій Малько (8). 

 «Металург» — Микола Куличенков (10), Віктор Кащей (9), Віктор Марченко (7), Леонід Ключик (5).

 «Спартак» (Івано-Франківськ) — Степан Чопей (16), Степан Рибак (7), Ігор Дирів (6).

 «Таврія» — Микола Климов (19), Віктор Орлов (10), Юрій Аджем (6), Андрій Черемісін (5).

Посилання 
 Перша ліга - 1975 
 Перша ліга - 1975   
 Soviet Union 1975  

75
СРСР